Филимоновская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Солгинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 48 километрах на запад от города Вельска, на левом берегу реки Вель(притока Ваги). Ближайшие населённые пункты: на севере разъезд Туймино, на востоке посёлок Солгинский, являющийся административным центром муниципального образования.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2176» как «Филимоновское(Чистое Туймино)». Насчитывала 27 дворов, 83 жителя мужского пола и 86 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Келаревского сельского общества Есютинской волости. На момент переписи в селении Филимоновское(Чистое Туймино) находилось 41 хозяйство, в которых проживало 122 жителя мужского пола и 155 женского.

В деревне находилась часовня, приписанная к приходу Усть-Подюжской Успенской церкви.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Солгинское»